Burk Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Burk Lake (Minnesota)
 Burk Lake (New Mexico)
 Burk Lake (Oklahoma)